Та́рик Кваме Нии-Ланте Лэ́мпти (; родился 30 сентября 2000, Хиллингдон) — английский и ганский футболист, правый защитник клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» и национальной сборной Ганы.

Клубная карьера 
Уроженец Хиллингдона, Большой Лондон, Тарик тренировался в футбольной академии «Челси» с семилетнего возраста. 29 декабря 2019 года он дебютировал в основном составе «Челси», выйдя на замену Фикайо Томори в матче Премьер-лиги против «Арсенала». В январе 2020 года он провёл за «Челси» ещё два матча в Кубке Англии, выходя на замену в играх против «Ноттингем Форест» и «Халл Сити».

31 января 2020 года, в последний день зимнего трансферного окна, Лэмпти перешёл в «Брайтон энд Хоув Альбион», подписав с «чайками» контракт сроком на три с половиной года.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Англии до 18, до 19, до 20 лет и до 21 года.

В июле 2022 года стало известно, что Лэмпти будет выступать за сборную Ганы. В сентябре 2022 года был впервые вызван главным тренером сборной Ганы Отто Аддо для участия в товарищеских матчах против сборных Бразилии и Никарагуа. 23 сентября дебютировал за сборную Ганы в игре против Бразилии, выйдя на замену Денису Одои.

14 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Ганы для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. На турнире сыграл в матче против сборной Португалии.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи за сборную 

Итого: 3 матча / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Брайтон энд Хоув Альбион» 
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Англии
Футболисты Ганы
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»